A szovjet labdarúgó-bajnokság első osztálya (orosz nyelv: Высшая лига, magyar átírásban: Viszsaja liga) a legmagasabb osztály volt a Szovjetunióban.

Bajnokságok dobogósai és gólkirályok

Összesítés

Öröktáblázat 

12 pont járt a győzelemért. 1973-ban egy pont csak annak a csapatnak járt döntetlen esetén, amelyik megnyerte a mérkőzést követő büntetőpárbajt.

Jegyzetek

Kapcsolódó szócikkek 
 Szovjet kupa
 Szovjet szuperkupa

Labdarúgó-bajnokságok
Szovjet labdarúgás